Le nom Église de la Visitation peut faire référence aux édifices suivants :

Allemagne 
 Église de la Visitation à Steingaden, en Haute-Bavière.

Bosnie-Herzégovine
 Église de la Visitation-de-la-Vierge-Marie de Banja Luka

France
 Église de la Visitation-de-la-Sainte-Vierge de Châtillon-lès-Sons
 Église de la Visitation-de-la-Sainte-Vierge d'Erlon
 Église de la Visitation de Marie de Montriond
 Église de la Visitation de Marie de La Vernaz

Hongrie
 Église paroissiale de la Visitation d'Újlak
 Église paroissiale de la Visitation de Pesthidegkút

Québec
 Église de la Visitation de la Bienheureuse-Vierge-Marie à Montréal (Québec)
 Église de la Visitation-de-la-Sainte-Vierge de Pointe-du-Lac

Pologne 
 Église de la Visitation à Cracovie.

Russie
 Église de la Visitation à Saint-Pétersbourg.

Terre sainte
 Église de la Visitation, sur les lieux mêmes de la Visitation à Ein Kerem en Terre sainte.

Voir aussi 
 
 

Visitation
Église dédiée à la Visitation